Chama
Ou ainda:
Rio Chama - curso d'água venezuelano

Localidades
Chama (Novo México)
Chama (Zâmbia)

Desambiguação